Noyori ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuya Noyori (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ryōji Noyori (* 1938), japanischer Chemiker und Nobelpreisträger für Chemie